Anníbal fill de Giscó i net d'Amílcar va ser un magistrat en cap o sufet de Cartago cap a l'any 410 aC quan Segesta, després de la derrota dels atenencs a Siracusa (413 aC) van demanar l'ajut cartaginès contra Selinunt.

El senat de Cartago va veure una oportunitat d'estendre la seva influència a Sicília i va encarregar a Anníbal de dirigir una expedició de socors. Va estar-se tot l'hivern reunint un exèrcit de mercenaris d'Hispània i Àfrica desembarcant a Lilibeu la primavera següent, l'any 409 aC, amb una força d'uns 100.000 homes, que va atacar Selinunt ciutat que va ocupar després d'un setge de només nou dies; la ciutat va ser saquejada excepte alguns temples, i després destruïda.

Tot seguit Anníbal va posar setge a Himera on es trobava Diocles de Siracusa al front d'un cos siracusà, que va caure derrotat en un combat parcial amb motes baixes, i davant el perill per la mateixa Siracusa, Diocles i els seus homes es van retirar amb bona part dels habitants d'Himera. Els que van quedar no van poder defensar la ciutat que Anníbal va ocupar l'endemà, la va saquejar i després la va destruir totalment. Va executar uns tres mil presoners. Després va retornar triomfant a Cartago, segons Diodor de Sicília.

L'any 406 aC Cartago va decidir enviar una altra expedició a Sicília i li va encarregar el comandament que va refusar, degut a la seva avançada edat, però finalment va accedir però amb la condició de portar al seu cosí Himilcó com associat. Va reunir altre cop un gran exèrcit de mercenaris i va sortir amb 50 trirrems, seguit d'Himilcó amb el gros de l'exèrcit. Van desembarcar a Sicília i van atacar Agrigent, però es va declarar una epidèmia de pesta i el mateix Anníbal va morir l'any 406 aC.

Referències 

Cartaginesos
Morts a Sicília